Lapinkylä kan syfta på:

 Lapinkylä – en by i Lappträsk, se Labby, Lappträsk
 Lapinkylä – en by i Kyrkslätts kommun Nyland, se Lappböle, Kyrkslätt